Чадский маршевый полк () — механизированное формирование (воинская часть, полк) Вооружённых сил Франции (заморских войск), входящее в состав 2-й бронетанковой бригады.

С июля 2010 года гарнизоном полка служит Квартье-Дьё в Мейенайме. Полк является правопреемником , и это право было подтверждено распоряжением от 17 января 1944 года.

История

Личный состав 
В июле 1943 года на основе Чадского полка сенегальских тиральеров был образован Чадский маршевый полк, приписанный ко 2-й бронетанковой дивизии Свободных французских сил. Однако помимо бойцов из французских колониальных владений, в нём служили уроженцы непосредственно Франции и различные европейские добровольцы.

Значительную часть личного состава составляли испанские добровольцы — это были бойцы Второй Испанской Республики, ветераны гражданской войны в Испании. Самыми известными частями были 3-й испанский батальон под командованием Йозефа Путца, интербригадира, и 9-я бронетанковая рота капитана , образованная ещё до формирования полка в Чаде в 1941 году, состоявшая из испанских анархистов и носившая прозвище «La Nueve» ().

Служба во Второй мировой войне 
2 марта 1941 года после взятия Куфры полк официально принёс клятву полковнику Филиппу Леклерку, который потребовал от бойцов Чадского маршевого полка не прекращать борьбу до полной победы и освобождения Франции:

Клянитесь не складывать оружие, пока наши цвета, наши прекрасные цвета не будут развеваться над Страсбургским собором.

Полк исполнил своё обещание, участвуя в боях за освобождение Парижа и Страсбурга. Но до этого, в сентябре 1943 года вся 2-я бронетанковая дивизия была переброшена в Рабат, где получила огромное количество американской бронетехники: 160 танков M4 Sherman, 280 полугусеничных бронеавтомобилей M3 и M8, грузовики Dodge, GMC, Brockway, Diamond и множество «джипов». Полк переводился в Великобританию на разных судах, в том числе и на известном . За время пребывания в Великобритании французские войска базировались в городе Кингстон-апон-Халл.

20 августа 1944 года Шарль де Голль получил информацию о том, что в Париже гражданские подняли восстание против немецкого военного командования. Он запросил Верховное командование Западных Союзников отправить французские войска на освобождение столицы. Получив распоряжение выступить со 2-й бронетанковой дивизией, генерал Леклерк приказал 9-й бронетанковой роте выдвинуться в Париж (она сопровождала ). 24 августа в 21:22 9-я рота прорвалась в центр Парижа через Итальянские ворота. Подойдя к городской ратуше, танк под названием «Эбро» открыл огонь по позициям немецкой артиллерии и пулемётным гнёздам. На улицу выбежали гражданские лица, певшие «Марсельезу», и они были очень сильно удивлены тому, что решающую роль в освобождении сыграли испанцы. Командир роты Раймон Дронн потребовал от коменданта Парижа Дитриха фон Хольтица капитуляцию, которую тот подписал 25 августа в 15:30 по местному времени и сдался в плен. Ещё до капитуляции 9-я рота взяла штурмом Палату депутатов,  и вышла на Площадь Согласия, потеряв всего один танк.

26 августа союзные войска триумфально вошли в Париж, 2-я бронетанковая дивизия прошла маршем у Нотр-Дам-де-Пари и сопроводила генерала де Голля до Елисейских Полей, а 9-я бронетанковая рота прошла под флагом Второй Испанской Республики. Сам Чадский маршевый полк участвовал в освобождении Страсбурга в ноябре 1944 года. В 1945 году 9-я бронетанковая рота снова проявила себя в боях в Германии и первой достигла гитлеровского дома Кельштайнхаус в Немецких Альпах.

Послевоенные годы 
Чадский маршевый полк участвовал в дальнейших войнах и конфликтах с участием Франции в её бывших колониальных владениях, а также в различных миротворческих миссиях. До 1996 года полк базировался в Монлери. В 2005 году участвовал в операции «Памир XII» в Афганистане в составе сил НАТО, в 2006 году в составе ЮНИФИЛ нёс службу в Ливане. В мае 2008 года участвовал в операциях «Памир XIX» в Афганистане и «Даман VI» в Ливане. 18 августа 2008 части НАТО попали в , французы потеряли 10 человек убитыми, и 10-м погиб боец Чадского маршевого полка.

Структура 
 Рота командования и логистики ()
 Рота разведки и поддержки ()
 1-я механизированная боевая рота ()
 2-я механизированная боевая рота ()
 3-я механизированная боевая рота ()
 4-я механизированная боевая рота ()
 Базовая учебная рота ()
 Рота резервистов ()
 Рота резервистов  ()

Известные военнослужащие 
 , командир 3-го эскадрона; генерал армии.
 , адъютант; кавалер Ордена Освобождения.

Награды 
 Чадский маршевый полк награждён французским орденом Освобождения 12 июня 1945, Французским Военным крестом 1939—1945 годов, Благодарностью подразделению от Президента США (присуждена непосредственно всей 2-й бронетанковой дивизии) и французским Крестом Воинской доблести.

Традиции 
 В ночь с 31 августа на 1 сентября отмечается день полка, приуроченный к .
 Покровителем полка считается непосредственно Господь, поэтому на всех церемониях с участием полка звучит фраза «И во имя Господне, слава колонистам!». Фразой этой благословлял колониальные войска преподобный Шарль де Фуко.
 На знамени полка изображены все битвы Второй мировой, в которых участвовал как сам Чадский маршевый полк, так и его предшественник — Чадский полк сенегальских тиральеров.
 Бойцы Чадского маршевого полка носят аксельбанты-фуражеры цветов лент французской Воинской медали (жёлтый) и Креста Освобождения (зелёный) с оливковыми оттенками, соответствующими Военному кресту 1939—1945 годов.

Примечания

Литература 
 Erwan Bergot, La coloniale du Rif au Tchad 1925-1980, Presses de la Cité, 1982 (ISBN 978-2258010338)
 Emmanuel Rigault, Le Régiment de Marche du Tchad (Koufra 1941-Sarajevo 1995), préface du général Massu, avec l'aide du fonds historique Leclerc, Imprimé par Sival-Mavit (Carcassonne), 1996
 Les marsouins de Leclerc - de Koufra à Kaboul de 1941 à 2009, dessins de Pascal Pelletier, scénario de Paul-Louis Ameztoy, 2010 (ISBN 978-2-9537749-0-0)
 Evelyn Mesquida, La Nueve, 24 août 1944 : ces Républicains espagnols qui ont libéré Paris, Le Cherche Midi, 2011 (ISBN 2749120462)

Ссылки 
 Le régiment de marche du Tchad (RMT) 
 Site des troupes de marine 
 Musée des troupes de marine de Fréjus 
 Asociación Hisctórico Cultural "La Nueve" 

Полки Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году